Джонатан Харви (; 3 мая 1939, Саттон-Колдфилд — 4 декабря 2012, Льюис) — британский композитор.

Биография 
Родился в городке Саттон Колдфилд в пригороде Бирмингема, отец — музыкант-любитель. Начал сочинять музыку в 6 лет. Пел в церковном хоре. Учился в колледже Св. Иоанна в Кембридже, по окончании получил степень доктора философии. По совету Бенджамина Бриттена брал частные уроки у Эрвина Штейна и Ханса Келлера. В ранних произведениях прослеживается влияние Шенберга, Берга, Мессиана, Бриттена. Учась в аспирантуре Университета Глазго, играл на виолончели в Шотландском симфоническом оркестре БиБиСи. В 1966 впервые посетил Международные летние курсы новой музыки в Дармштадте, испытал сильное воздействие Штокхаузена. В 1969 по программе Харкнесса учился в Принстоне, где общался с Милтоном Бэбиттом, оказавшим сильное влияние на его музыку. В 1980-е годы, по приглашению Пьера Булеза работал в Институте исследования и координации акустики и музыки (IRCAM).

С начала 80-х годов использовал в своих произведениях электронику.

Творчество 
Обращался к священным текстам и музыкальным традициям Запада, Ближнего и Дальнего Востока. Писал музыку на стихи Ли Бо, Тагора, Хопкинса, Йейтса.

Избранные сочинения 
 Dialogue and Song for cello (1965/1977)
 Four Images after Yeats for piano (1969)
 Piano Trio (1971)
 String Quartet No. 1 (1977)
 O Jesu Nomen Dulce for choir (1979)
 Mortuos Plango, Vivos Voco, computer-manipulated concrete sounds (pre-recorded quadraphonic tape), for tape (1980)
 Mythic Figures (1980)
 Страсти и воскресение/ Passion and Resurrection, церковная опера (1981)
 Bhakti for 15 players and quadrophonic tape (1982)
 Curve with Plateaux for solo cello (1982)
 Flight-Elegy for violin and piano (1983—1989)
 Nataraja for flute, piccolo and piano (1983)
 Nachtlied for soprano, piano and tape (1984)
 Come Holy Ghost for choir (1984)
 Ricercare una Melodia for solo trumpet/cello/flute/oboe/trombone with tape delay system (1984)
 Песнеприношения/ Song Offerings for soprano and chamber ensemble of 8 players (1985)
 Формы пустоты/ Forms of Emptiness for choir (1986)
 God is our Refuge for choir and organ (1986)
 Богоматерь зимы и весны/ Madonna of Winter and Spring for orchestra, synthesizer and electronics (1986)
 Lauds for choir and solo cello (1987)
 From Silence for soprano, 6 players and tape (1988)
 String Quartet No. 2 (1988)
 Three Sketches for solo cello (1989)
 Ritual Melodies for quadrophonic tape (1989-90)
 Cello Concerto (1990)
 Fantasia for organ (1991)
 Серенада в честь Моцарта/ Serenade in Homage to Mozart for wind ensemble of 10 players (1991)
 Scena for violin and chamber ensemble of 9 players (1992)
 Lotuses for flute quartet (1992)
 Chant for solo cello (or solo viola) (1992-94)
 The Riot for flute, piccolo, bass clarinet and piano (1993)
 Inquest of Love, опера (1994)
 One Evening… for soprano, mezzo, soprano, chamber ensemble of 8 players, 2 technicians and electronics (1993-94)
 The Angels for choir (1994)
 Гробница Мессиана/ Tombeau de Messiaen for piano and tape (1994)
 Advaya for cello, electronic keyboard and electronics (1994)
 Dum Transisset Sabbatum for choir (1995)
 String Quartet No. 3 (1995)
 Percussion Concerto (1997)
 Sufi Dance for solo guitar (1997)
 Колесо пустоты/ Wheel of Emptiness for chamber ensemble of 16 players (1997)
 Ashes Dance Back for choir and electronics (1997)
 Смерть света — Свет смерти/ Death of Light/Light of Death for chamber ensemble of 5 players, по Распятию Грюневальда в Изенгеймском алтаре (1998)
 Tranquil Abiding for chamber orchestra (1998)
 Valley of Aosta for 13 players and electronics (1998)
 Marahi for unaccompanied choir (1999)
 White as Jasmine for soprano and large orchestra (1999)
 Vers for piano (2000)
 Mothers Shall Not Cry for soprano and tenor soloists, female semi- chorus, female chorus, orchestra and electronics (2000)
 Пробуждение летнего облака/ The Summer Cloud’s Awakening for choir, flute, cello and electronics (2001)
 Bird Concerto with Pianosong for solo piano, chamber orchestra and live electronics (2001)
 Jubilus for viola and chamber ensemble (2003)
 String Quartet No. 4 with live electronics (2003)
 String Trio (2004)
 Clarinet Trio (2004)
 Body Mandala for orchestra (2006)
 Сон Вагнера/ Wagner Dream, опера (2007)
 Other Presences for trumpet and electronics (2008)
 Speakings for orchestra and electronics (2008)
 Imaginings for cello and live electronics
 Philia’s Dream for cello and synthesizer
 Weltethos for speaker, choir, children’s chorus and orchestra (2011)

Исполнители 
Среди исполнителей музыки Джонатана Харви — Ардитти-квартет, Ensemble Intercontemporain, трио Фибоначчи, Лондонская симфониетта, филармонический оркестр Нидерландского радио, дирижёры Эндрю Пэрротт, Петер Этвёш, Джордж Бенджамин.

Ссылки 
 Персональная страница
 Очерк творчества по материалам беседы с композитором, 1999

Академические музыканты Великобритании
Музыкальные педагоги Великобритании
Оперные композиторы
Профессора Сассекского университета
Лауреаты премии Giga-Hertz